Anna Demidova – insegnante russa
 Aurora Pavlovna Demidova – nobildonna russa
 Valerija Demidova – sciatrice freestyle russa

Pagine correlate
Demidov